

Presentación previa 
Flavio Cipolla y Dominik Meffert eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Tristan Lamasine y Albano Olivetti ganaron el título tras derrotar en la final Nikola Mektić y Antonio Šančić.

Cabeza de serie 

  Rameez Junaid /  Jonathan Marray (Primera ronda)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)

<ol start=3>
  Nikola Mektić /  Antonio Šančić ''(Finalistas)
  Frank Moser /  Jan-Lennard Struff ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Quimper 2016